Боршош — угорське та українське прізвище.

Відомі носії:
 Боршош-Кум'ятський Юлій Васильович — український поет, педагог.
 Боршош Іван Семенович — український діяч, заступник голови Сумської обласної державної адміністрації, у 2014 році тимчасо виконував обов'язки голови Сумської ОДА.

Угорські прізвища
Українські прізвища